Il singolare femminile del China Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Agnieszka Radwańska era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Li Na.

In finale Viktoryja Azaranka ha sconfitto Marija Šarapova con il punteggio 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le quattro semifinaliste di Tokyo ricevono un bye per il primo turno.

  Viktoryja Azaranka (campionessa)
  Marija Šarapova (finale)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Angelique Kerber (quarti di finale, ritirata)
  Sara Errani (primo turno, ritirata)
  Li Na (semifinale)
  Samantha Stosur (secondo turno)

 Marion Bartoli  (semifinale)
 Caroline Wozniacki (terzo turno)
 Ana Ivanović (terzo turno) 
 Dominika Cibulková (primo turno, ritirata)
 Marija Kirilenko (primo turno)
 Kaia Kanepi (ritirata) 
 Roberta Vinci (primo turno)
 Lucie Šafářová (primo turno)

Qualificazioni

   Lara Arruabarrena (secondo turno)
   Elena Vesnina (terzo turno)
   Bojana Jovanovski (primo turno)
   Laura Robson (secondo turno)

 Polona Hercog (terzo turno)
 Camila Giorgi (secondo turno)
 Lourdes Domínguez Lino (terzo turno)
 Ayumi Morita (secondo turno)

Lucky loser
  Vol'ha Havarcova (primo turno)

Wildcard

  Kimiko Date (primo turno)
  María Teresa Torró Flor (primo turno)
  Qiang Wang (primo turno)

  Zheng Saisai (primo turno)
  Zhang Shuai (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 
 

WTA Tour 2012
China Open 2012